Эмиль Евгеньевич Па́сынков (1929 — 1990) — советский оперный режиссёр и педагог, профессор (1975).

Биография 
Родился 11 июня 1929 года в Ленинграде.

В 1947 году окончил музыкальную школу-десятилетку при ЛОЛГК по классу фортепиано. В этом же году поступил в Ленинградскую консерваторию, но в связи с профессиональным заболеванием руки перешёл на оперно-режиссёрский факультет в класс Э. И. Каплана.

В 1950 году Пасынков начал творческую деятельность режиссёром отдела музыкального вещания Ленинградского радио, затем телевидения. Член ВКП(б) с 1951 года.

В 1953 году окончил факультет музыкальной режиссуры ЛГК имени Н. А. Римского-Корсакова. Занимался у Э. И. Каплана, Г. А. Товстоногова, Б. А. Фенстера. С этого же года — режиссёр ЛАТОБ имени С. М. Кирова.

В 1960—1970 годах — главный режиссёр Новосибирского АТОБ. В 1960, 1963 и 1967 годах Э. Е. Пасынков был одним из руководителей гастролей НГАТОиБ в Москве. В 1969 году он переехал в Ленинград.

в 1969—1977 годах — заведующий кафедрой музыкальной режиссуры ЛГК имени Н. А. Римского-Корсакова (с 1975 года — профессор).

В 1969—1978 годах главный режиссёр ЛМАТОБ.

В 1978—1981 годах художественный руководитель отдела Ленконцерта.

В 1981—1990 годах главный режиссёр Пермского АТОБ имени П. И. Чайковского, где впервые в СССР была представлена премьера оперы С. С. Прокофьева «Огненный ангел».

Умер 29 октября 1990 года. Похоронен в Ленинграде на Волковском кладбище.

Награды 
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1961)
 народный артист РСФСР (1968).
 Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки (1984) — за оперный спектакль «Война и мир» С. С. Прокофьева, поставленный на сцене Пермского АТОБ имени П. И. Чайковского

Примечания

Ссылки 
 ПАСЫНКОВ Эмиль Евгеньевич
 Пасынков Эмиль Евгеньевич
 Пасынков Эмиль Евгеньевич

Члены КПСС
Персоналии:Мариинский театр
Персоналии:Михайловский театр
Персоналии:Пермский театр оперы и балета
Персоналии:Новосибирский театр оперы и балета
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Похороненные на Волковском кладбище